Ney (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Ney (Jura), een gemeente in het Franse departement Jura
Ney (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Ney, een rietfluit, een van de oudste nog bespeelde muziekinstrumenten uit de Oosterse traditie

Personen
Bob Ney, een Amerikaanse politicus
Michel Ney, een Franse maarschalk onder Napoleon
Rick Ney, een Amerikaanse darter